Белая мгла:
 
 Белая мгла (фильм)